Гильдепранд:

 Гильдепранд — герцог Сполето (774—788)
 Гильдепранд — король лангобардов в 744 году.